Р-137 «Бант» — советская однополосная УКВ-радиостанция средней мощности. Применялась для обеспечения двухсторонней радиосвязи с использованием тропосферного прохождения. Аналог радиостанции Р-140 с большим диапазоном частот (до 60 МГц) и мощностью почти в 1000 Вт

Описание 
Классифицируется как автомобильная, приёмо-передающая, широкополосная, автоматизированная и дуплексная радиостанция. Обеспечивает телефонную и телеграфную работу в радиосетях и радионаправлениях, звено управления — бригада или полк. В комплект радиостанции входит Р-155У, который размещается в кузове К1-131 автомобиля ЗИЛ-157 (ЗИЛ-131), а также возбудитель ВО-64 или ВО-71. Элементная база — транзисторы и радиолампы.

Характеристики

Физические 
 Масса: от 20 до 25 кг
 Питание:
 От сети — 220/380 В (через стабилизатор)
 От автономного агрегата АБ-4Т/230

Технические 
 Диапазон частот: от 20 до 60 МГц
 Шаг перестройки: 100 Гц
 Режимы работы: АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ
 Мощность передатчика: 900—1000 Вт
 Дальность связи:
 На стоянке — 170 км
 В движении — 70 км

Варианты 
 Р-137А («Бант-А») — автомобильная радиостанция на шасси ЗИЛ-157КЕГ или ЗИЛ-131
 Р-137АМ («Бант-АМ») — автомобильная радиостанция на шасси ЗИЛ-131
 Р-137Б («Бант-Б») — радиостанция на бронебазе на шасси ГАЗ-49 (БТР-60П)
 Р-137БЛ — радиостанция на бронебазе
 Р-137БМ («Бант-БМ») — радиостанция на бронебазе на шасси ГАЗ-49 (БТР-60П)
 Р-137Д («Бант-Д») — авиадесантная радиостанция
 Р-137М («Бант-М») — КВ-УКВ радиостанция средней мощности армейских радиосетей

 R-137B  — польская автомобильная радиостанция на шасси Star 660 или Star 266
 R-137T  — польская радиостанция на бронебазе на шасси МТ-ЛБ

Примечания 

Военные средства связи
Радиостанции (техника)